Warendorp steht für:
 Warendorf (Adelsgeschlecht)
 Warendorp, ein deutsches Torpedoboot von 1915, das in der Kriegsmarine 1943–1945 unter diesem Namen als Schulboot diente

Warendorp ist der Familienname folgender Personen:

 Gottschalk Warendorp (vor 1295–1365), deutscher Kaufmann und Politiker, Ratsherr in Lübeck
 Heinrich I. von Warendorp, Bischof von Schleswig 

 Johann Warendorp, deutscher Politiker, Bürgermeister von Münster 
 Tidemann Warendorp (1310–1366), deutscher Politiker, Bürgermeister von Lübeck
 Volmar Warendorp († 1504), deutscher Politiker, Ratsherr in Lübeck

Siehe auch:
 Warendorf (Begriffsklärung)